Тато́й () — греческий топоним.

 Татой — бывшая загородная резиденция греческих монархов.
 Татой — некрополь греческих монархов.